Jude est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou nom commun.

Prénom

Variantes linguistiques 
En breton, on trouve les variantes Jud, Judet, Judul et Judule.

Saints et personnages bibliques 
 Jude, apôtre, fêté le 19 juin pour les églises d'Orient et le 28 octobre pour celles d'Occident.
 Jude Barsabas, disciple qui accompagna Paul et Barnabas à Antioche.
 Jude, frère de Jésus de Nazareth.

Personnes portant ce prénom 
 Jude Stéfan, poète français
 Jude, chanteur américain.
 Jude Law, acteur anglais.
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Jude.

Nom de famille 
 Charles Jude, danseur français.
 Marie-Josèphe Jude, pianiste française.
 Paul Jude, artiste allemand du .

Œuvres de l'esprit 
 Jude est un film de Michael Winterbottom, réalisé en 1996.
 Jude l'Obscur, un roman de Thomas Hardy.
 Der Ewige Jude est un film de propagande nazi, réalisé en 1940.
 Hey Jude, chanson des Beatles.
 Hey Jude, compilation du même groupe.
 St Jude , chanson de Florence and the Machine.

Toponyme 
 Saint-Jude, municipalité du Québec.
 Rivière Armand-Jude, un affluent de la rivière du Seigneur coulant dans Les Éboulements, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec.

Divers 
 Jude, logiciel de modélisation UML.
 Jude, notable à la tête d'un județ, division administrative roumaine.
 Jude Mathis (ジュード・マティス, Juudo Matisu?), est un des protagonistes principaux du jeu Tales of Xillia de la série japonaise Tales of.

Articles connexes 
  ou

Notes et références 

Homonymie de saints chrétiens
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme